Давид Ферер је бранио титулу, али је изгубио у првом колу од Иље Марченка из Украјине.

Новак Ђоковић је освојио титулу победивши у финалу Рафаела Надала са 6:1, 6:2.

Носиоци 

  'Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (финале)
  Томаш Бердих ''(полуфинале)
  Давид Ферер (прво коло)

<ol start="5">
 Фелисијано Лопез ''(прво коло)
 Андреас Сепи ''(прво коло)
 Жереми Шарди ''(четвртфинале)
 Леонардо Мајер ''(четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб — Доха 2016.

Отворено првенство Катара у тенису 2016.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно